Фінал Кубка Німеччини з футболу 2022 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2021—2022 відбувся 21 травня 2022 року. У поєдинку зустрілися «Фрайбург» та «РБ Лейпциг» з однойменних міст. Перемогу з рахунком 4:2 у серії післяматчевих пенальті після основного та додаткових таймів часу із рахунком 1:1 здобув «РБ Лейпциг».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Фрайбург»

«РБ Лейпциг»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2022 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2022
2022 у німецькому спорті